Discinidae är en familj av armfotingar. Discinidae ingår i ordningen Lingulida, klassen Lingulata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Discinidae 13 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Discinidae